Lasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lasjön, Halland, sjö i Halmstads kommun,  (3,2 ha)
Lasjön, Småland, sjö i Hylte kommun, 
Lasjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Lilla Lasjön, sjö i Svenljunga kommun, 
Stora Lasjön, sjö i Svenljunga kommun, 
Lasjön, Västmanland, sjö i Sala kommun,  (61,9 ha)
Lasjön, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (98 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn